Иоганн Дункер:
 Дункер, Иоганн Готфрид (1750—1797) — архитектор Конторы строения Императорских домов и садов в Санкт-Петербурге, сын Иоганна Франца Дункера.
 Дункер, Иоганн Франц (1715—1795) — австрийский скульптор и резчик по дереву, работавший в Санкт-Петербурге.